Марија Лешћинска (Тшебњица, 23. јун 1703 — Версај, 24. јун 1768) била је француска краљица, супруга Луја XV. Била је кћерка Станислава Лешћинског и Катарине Опалињске.

Породично стабло 

Рођени 1703.
Умрли 1768.
Француске краљице